New Franklin (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 New Franklin (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.